Roose ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Roose (1903–1929), estnischer Schriftsteller, Kritiker und Übersetzer
 Betty Roose (1778–1808), deutsche Schauspielerin
 Caroline Roose (* 1968), belgische Politikerin
 Friedrich Roose (1767–1818), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Kaisa Roose (* 1969), estnische Dirigentin
 Theodor Georg August Roose (1771–1803), deutscher Mediziner und Professor für Physiologie und Anatomie sowie Medizinhistoriker

Roose steht für:

Roose (Cumbria), Vorort von Barrow in Furness

Siehe auch:

 Rose
 Rohse